A La Liga 2001-02-es szezonja volt a bajnokság hetvenedik kiírása. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a Valencia CF lett. Ez volt a klub ötödik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1